Sar-e Pul kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Sar-e Pol (provins), 
 Sar-e Pol, provinshuvudstad, 
 Sar-e Pul (distrikt i Afghanistan), Sar-e Pol, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar